Danilin je priimek več oseb:
 Sergej Aleksejevič Danilin, sovjetski general
 Sergej Danilin, ruski luger

Ruski priimki